Три історії (фільм, 1997)
 Три історії (серія «Доктора Хауса»)